Maillot de la Treille ist der Familienname folgender Personen:

* Emil von Maillot de la Treille (1845–1882), deutscher Verwaltungsbeamter
 Nicolas Maillot de la Treille (1725–1794), deutscher römisch-katholischer Priester und Bibliothekar
 Nikolaus von Maillot de la Treille (1774–1834), deutscher General und Politiker